

Linguistica 
 Ergane – dizionario multilingue

Mitologia 
 Atena Ergane – attributo della dea Atena in qualità di patrona di artisti e artigiani

Arte 
 Ergane Gallery – esposizione museale nella città di New York

Zoologia 
 Ergane – genere di ragni della famiglia Salticidae
 Pieris ergane – lepidottero della famiglia Pieridae